Le patronyme flamand Bothuyne indique une origine, dérivé de Béthune.

Variantes:
 Bethuyne, Betthuyne
 Bothuyne, Botthuyne
 Béthune, de Béthune, Bétune, Betune
 Bethume, Pethune
 Bethunie 

Robrecht Bothuyne (1976-), homme politique belge.

Patronyme flamand